Sültenfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Sültenfuß (1926–2018), deutscher Eishockeyfunktionär
 Paul Sültenfuß (1872–1937), deutscher Architekt
 Wilhelm Sültenfuß (1844–1924), deutscher Architekt